Соревнования среди мужчин в горнолыжной комбинации на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2023 года прошли 7 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Куршевель, Франция. Старт супергиганта был запланирован на 11:00 по местному времени (UTC+1), а старт в слалома на 14:30 местного времени. Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Всего в стартовом листе значилось 54 горнолыжника из 23 стран.

Действующий чемпион мира австриец Марко Шварц был близок к защите титула, но всё же уступил чемпиону мира 2019 года и серебряному призёру 2021 года в этой дисциплине Алексису Пентюро 0,10 сек. Третьим стал ещё один австриец Рафаэль Хазер, проигравший чемпиону 0,44 сек. Австрийцы завоевали сразу две медали в комбинации впервые с 1991 года.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Протокол супергиганта
 Финишный протокол

Комбинация